Amphoe Phon Sawan (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Nakhon Phanom. Die Provinz Nakhon Phanom liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Bezirke (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Na Wa, Si Songkhram, Tha Uthen und Mueang Nakhon Phanom in der Provinz Nakhon Phanom sowie Amphoe Kusuman in der Provinz Sakon Nakhon.

Geschichte 
Phon Sawan wurde am 7. Januar 1986 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet, indem die fünf Tambon Phon Sawan, Na Hua Bo, Na Khamin, Phon Bok und Ban Kho vom Amphoe Tha Uthen abgetrennt wurden. 
Am 9. Mai 1992 wurde er zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phon Sawan ist in sieben Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 80 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phon Sawan (Thai: ) besteht aus Teilen der Tambon Phon Sawan und Phon Chan.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Phon Sawan (Thai: )
 Na Hua Bo (Thai: )
 Na Khamin (Thai: )
 Phon Bok (Thai: )
 Ban Kho (Thai: )
 Phon Chan (Thai: )
 Na Nai (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Phon Sawan von amphoe.com (auf Thai)

Phon Sawan